Armitage kan syfta på:

 Armitage (tecknad serie) – en tecknad serie, spinoff till Judge Dredd

Geografi

Antarktis 

 Cape Armitage, udde,

Storbritannien 

 Armitage, England, ort i Staffordshire, England, 
 Armitage with Handsacre, civil parish i Staffordshire, England